Трнава је насеље у Србији у општини Ужице у Златиборском округу.Према попису из 2011.године било је 378 становника. Према попису из 2011. било је 378 становника.

Демографија 
У насељу Трнава живи 404 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 48,0 година (48,1 код мушкараца и 47,9 код жена). У насељу има 147 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији